Алексей Комнин:
 Византийские императоры:
 Алексей I Комнин (1056/1057—1118) — император 1081—1118
 Алексей II Комнин (1169—1183)— император 1180—1183
 Алексей Комнин, сын Иоанна II (1106—1142) — соправитель 1122—1142
 Трапезундские императоры:
 Алексей I Великий Комнин (1181—1222) — первый император 1204—1222
 Алексей II Великий Комнин (1283—1330) — император 1297—1330
 Алексей III Великий Комнин (1338—1390) — император 1349 — 1390
 Алексей IV Великий Комнин (1382—1429) — император 1417 — 1429
 Деятели
 Алексей Комнин — дукс Диррахия.
 Алексей Комнин — сын Иоанна II.
 Алексей Комнин — протосеваст.